Katholieke Hogeschool Mechelen
Kunsthistorisches Museum Wien
Kinder- und Hausmärchen